Valdevacas y Guijar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdevacas, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Valdevacas y Guijar (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar